L'église d'Écuelles peut faire référence à :

 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, à Écuelles, en Saône-et-Loire, France
 église Saint-Rémi, à Écuelles (commune déléguée de Moret-Loing-et-Orvanne), en Seine-et-Marne, France